Bullert ist der Familienname folgender Personen:

 Vivien Bullert (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Walter Bullert (1895–1986), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer